Dit is de wereldranglijst voor mannen van mei 2018 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 mei 2018.

Mannen 05